Predator, 1996-os Accept album
 Predator, Ragadozó, az 1987-es film eredeti címe
 Predator 2, A ragadozó, Ragadozó 2., az 1990-es film eredeti címe, az 1987-es film folytatása
 Alien vs. Predator – A Halál a Ragadozó ellen, 2004-es film 
 Aliens vs. Predator – A Halál a Ragadozó ellen 2., 2007-es amerikai sci-fi horrorfilm
 Predators, Ragadozók, a 2010-es film eredeti címe
 Predator – A ragadozó, Predators, 2018-as amerikai film
 Predator, filmszereplő
 MQ–1 Predator, többfeladatú pilóta nélküli repülőgép

Lásd még
 Ragadozók (egyértelműsítő lap)